Der Gerichtsbezirk Calamocha ist einer der drei Gerichtsbezirke in der Provinz Teruel.

Der Bezirk umfasst 62 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptquartier in Calamocha.

Gemeinden 

Neben den 62 Gemeinden gehört zum Gerichtsbezirk Calamocha das im Nordosten liegende gemeindefreie Gebiet Pardina de Mercadal mit einer Fläche von 12,39 km² und 0 Einwohnern.

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Spanien

Gerichtsbezirk in der Provinz Teruel